Ackerley ist der Familienname folgender Personen:
 Ernie Ackerley (1943–2017), englischer Fußballspieler
 George Ackerley (1887–1958), englischer Fußballspieler
 J. R. Ackerley (1896–1967), britischer Schriftsteller
 Jessica Ackerley, kanadische Gitarristin
 Julian Michael Ackerley (* 1954), US-amerikanischer Chorleiter und Musikpädagoge
 Paul Ackerley (1949–2011), neuseeländischer Feldhockeyspieler
 Stan Ackerley (* 1942), englisch-australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ackerley Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Ackerley Lake, ein See im US-Bundesstaat Oregon
 Ackerly (Begriffsklärung)